MKE steht als Abkürzung für:

 Milwaukee Mitchell International Airport in Milwaukee, USA, nach dem IATA-Code
 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Ungarische Akademie der Bildenden Künste, 1871 gegründet und die bedeutendste Kunsthochschule in Ungarn
 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
 Metall- und Kunststoffwaren Erzeugungsgesellschaft m.b.H., ein Metallverarbeitungsbetrieb in Heidenreichstein
 Mikrofon Kondensator Elektret siehe Sennheiser
 Mobile Kommunikations Einheit siehe Mobiltelefon
 Multiple kartilaginäre Exostosen, gutartige Knochentumore

Abkürzung